Де́тский дом — воспитательное учреждение для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. Обычно образовательная организация или организация, оказывающая социальные услуги. Не стоит путать с приютами, в которые помещают детей для временного проживания.

История

В США 
На 2012-й год в фостерной системе США находилось 397 тысяч детей. 47 % из них (184 тысячи) проживали с фостерными родителями-неродственниками, 28 % (108 тысяч) — в фостерных семьях родственников, 6 % (24 тысячи) — в групповых домах, 9 % (34 тысячи) — в учреждениях.
В 2012-м году из детей, покинувших фостерную систему, 51 % (122 тысячи) детей вернулись к своим родителям, 22 % (51 тысяча детей) были усыновлены, 7 % (16 тысяч) были переданы под опеку..
Около 100 тысяч детей из фостерной системы ожидают усыновления.
За год из фостера усыновляют примерно 50 тысяч детей, в половине случаев их усыновляют сами фостерные родители.
Усыновление из фостерной системы самое низкое по стоимости или полностью бесплатное.

В СССР 

После Октябрьской социалистической революции 1917 года система приютов была реорганизована. Одним из известнейших педагогов начала 1930-х годов (но отнюдь не единственным) был А. С. Макаренко, созданная которым система воспитания стала одним из важных элементов работы с бывшими беспризорниками. Макаренко собрал и дополнил разрозненные приёмы в целостную систему, описав её (по просьбам Максима Горького) в ряде произведений — в частности в «Педагогической поэме». Получившаяся система обеспечивала хорошие результаты, основой этой системы стали трудовое воспитание и демократия (самоуправление) ученического коллектива. В частности, некоторые специалисты, например семейный психолог Людмила Петрановская, говорят о том, что воспитанники Макаренко очень отличались от современных детдомовцев тем, что большинство из них в раннем детстве имели опыт нормальной семейной жизни. Однако система Макаренко вошла в противоречие с линией руководства народного образования СССР, поскольку в условиях культа личности от граждан требовались личные качества, противоположные тем, которые она формировала. Поэтому использование системы было ограничено. Фактором, сдерживавшим применение системы в дальнейшем (с 1960 годов), стало то, что в СССР было законодательно запрещено эксплуатировать детский труд, иными словами детям до 16 лет запретили заниматься любым производительным трудом.

Статистика 
В 1990 году в России насчитывалось 564 детских дома, в 2004 их количество увеличилось почти втрое и составило 1,4 тысячи.

В начале 2007 года в России насчитывалось 748 тысяч детей-сирот (2,8 % от всей детской популяции (26,5 миллионов)).
Из них:
 усыновлено — 153 тысячи,
 под опекой — 384 тысячи,
 приёмные и патронатные семьи — 37 тысяч,
 в детских учреждениях — 174 тысячи.

Сумма консолидированного бюджета на развитие семейных форм в 2007 году составила
21,4 миллиарда рублей (856 миллионов долларов), включая:
 из федерального бюджета — 6,2 миллиарда рублей (248 миллионов долларов),
 из средств субъектов Российской Федерации — 15,2 миллиарда рублей (608 миллионов долларов).

Федеральная служба государственной статистики опубликовала статистический сборник «Дети в России. 2009», в котором, в частности, приведена информация об устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения родителей (более актуальная — до 2010 года — информация доступна на сайте Росстата).

Крупные приюты 
Одним из крупнейших детских домов в мире называют приют Лилиан Трэшер в египетском городе Асьют; за 100 лет функционирования (1911—2011) через стены приюта прошло 25 тыс. детей.

Социальная адаптация выпускников детских домов 
Социальная адаптация выпускников детских домов рассматривается, с одной стороны, как процесс активного приспособления юношей и девушек к жизни в обществе, с другой стороны — как результат направленных действий специалистов (педагогов, психологов, врачей и т. д.), обеспечивающих такое приспособление. В этой связи, уровень социальной адаптации выпускников принято считать показателем эффективности работы сиротского учреждения. 

Острой и малоизученной остается проблема возврата детей из приемных семей обратно в детские дома. Масштабных исследований причин этого не проводилось, либо не опубликовано. В мае 2017 года в Общественной палате был заслушан доклад по итогам исследования факторов влияния на возврат приемных детей в селах.

Ежегодно из детских домов России выпускается 26 тысяч воспитанников. По данным Министерства образования РФ, за 1992—2007 годы 90 тысяч из них не были обеспечены положенным по закону жильём.

Некоторые специалисты по работе с детьми-сиротами начинали собирать новую статистику жизнеустройства выпускников детдомов, чтобы выяснить, какие факторы влияли на их успешность или неудачи.

Детский дом в литературе 
Одним из самых известных произведений об «обычном» детском доме советской эпохи стала повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». О детстве, проведённом в одном из первых детских домов СССР, рассказывает автобиографическая повесть Галины Карпенко «Как мы росли» (1956)
.

Один из воспитанников А. С. Макаренко — Л. В. Конисевич оставил подробные сведения о жизни в коммуне им. Дзержинского в течение около 5 лет (с 1929 по 1934 гг.) именно с точки зрения её воспитанника

В 2015 году вышла книга учителя-краеведа Магомедова С. Г. «Дети войны». Она посвящена 70-летию со дня открытия детского дома № 16 в селе Чаравали Новолакского района в Республике Дагестан. В ней говорится об истории создания детдома, о работниках и воспитанниках, о жизни в детском доме.

См. также 

 Усыновление
 Права ребёнка
 Отказники
 Опека
 Детская беспризорность
 Школа-интернат

Примечания

Ссылки 

 Федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 
 Каталог сайтов детских домов России 
 Сайт выпускников детских домов
 Статьи и полезная информация для воспитанников, выпускников и работников детских домов и интернатов 
 Условия усыновления 
 Сайт А. Гезалова «Сиротская душа» 

Семья
Права ребёнка